

Aziende 
 GIC Private Limited – Fondo sovrano d'investimenti singaporiano

Codici 
 GIC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Boigu Island (Australia)
 gic – codice ISO 639-3 della lingua gail

Geografia 
 Gic – paese della provincia di Veszprém (Ungheria)

Pseudonimi
 Gic – probabile pseudonimo di Girolamo Comi all'interno del Gruppo di Ur

Sigle
 Generalized Impedance Converter – Convertitore d'impedenza generalizzato, in elettronica, un circuito che consente di realizzare mediante componenti attivi RC diversi tipi di componenti passivi